George Owen kan henvise til flere personer:

 George Owen (læge) (død 1558) – kongelig livlæge i England
 George Owen of Henllys (1552-1613) – walisisk forfatter og naturvidenskabsmand
 George Washington Owen (1796-1837) – medlem af Repræsentanternes Hus fra Alabama
 George Owen (fabrikant) (1816-1874) – dansk erhvervsmand (fulde navn: George Charles Owen)
 George Owen (ishockeyspiller) (1901-1986) – canadisk ishockeyspiller

Se også:
 George Owens